Atletika na Poletnih olimpijskih igrah 1896. Tekmovanja so potekala v dvanajstih disciplinah za moške med 6. in 10. aprilom 1896 na stadionu Panathinaiko v Atenah, udeležilo se jih je 64 športnikov iz desetih držav.

Dobitniki medalj

Medalje po državah

Zastopane države
  (1)
  (1)
  (3)
  (6)
  (5)
  (5)
  (29)
  (3)
  (1)
  (10)

Viri

 Rezultati v bazi Mednarodnega olimpijskega komiteja
  (Digitalna kopija na voljo na )
  (Digitalna kopija na voljo na )
 

1896
Športi Poletnih olimpijskih iger 1896